Destinées, film de Christian-Jaque, sorti en 1954 ;
 Destinées, film de Predrag Golubović , sorti en 1978 ;
 Destinées, œuvre de Georges Simenon parue en 1981 ;
 Destinées (Por Amor), feuilleton télévisé (1997-1998), écrit par Manoel Carlos ;
 Destinées, téléroman québécois (2007-...), écrite par Michelle Allen.